Кестлер — фамилия.

 Кестлер, Ганс-Гюнтер (1939—2013) — немецкий шахматист, международный мастер (1976).
 Кёстлер, Артур (1905—1983) — британский писатель и журналист.

См. также 
 Кёстлер